Vance steht für:

 Vance, Ort in der Gemeinde Étalle, Belgien
 Vance County, Verwaltungseinheit in North Carolina

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Vance (Alabama)
 Vance (Arkansas)
 Vance (Kalifornien)
 Vance (Mississippi)
 Vance (Missouri)
 Vance (Nebraska)
 Vance (North Dakota), im Cass County
 Vance (Pennsylvania)
 Vance (South Carolina)
 Vance (Tennessee)
 Vance (Texas)
 Vance (Virginia)
 Vance (West Virginia)

Vance ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Vance (* 1971), australischer Schauspieler
 Courtney B. Vance (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler
 Cyrus Vance (1917–2002), US-amerikanischer Politiker
 Danitra Vance (1954–1994), US-amerikanische Comedian und Schauspielerin
 Dazzy Vance (1891–1961), US-amerikanischer Baseballspieler
 Demi Vance (* 1991), nordirische Fußballspielerin
 Dick Vance (1915–1985), US-amerikanischer Jazz-Trompeter und Arrangeur
 Foy Vance (* 1974), nordirischer Musiker und Singer-Songwriter
 Gene Vance (1923–2012), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jack Vance (1916–2013), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Jack Vance (Tennisspieler) (* 1997), US-amerikanischer Tennisspieler

 Jamie Vance (* 1997), US-amerikanischer Tennisspieler
 Jane Gentry Vance (1941–2014), US-amerikanische Dichterin und Professorin
 John L. Vance (1839–1921), US-amerikanischer Politiker
 Jonathan Vance (* 1964), kanadischer General
 Joseph Vance (1786–1852), US-amerikanischer Politiker
 Kenny Vance (* 1943), US-amerikanischer Popsänger
 Marilyn Vance, US-amerikanische Kostümdesignerin und Filmemacherin
 Paul Vance (1929–2022), US-amerikanischer Songwriter

 Rupert Bayless Vance (1899–1975), US-amerikanischer Soziologe
 Sam Vance-Law (* 1987), kanadischer Musiker und Sänger
 Samuel Vance (1879–1947), kanadischer Sportschütze
 Samuel B. H. Vance (1814–1890), US-amerikanischer Politiker
 Tommy Vance (1940–2005), britischer Radiomoderator
 Vivian Vance (1909–1979), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 William Vance (1935–2018), belgischer Comic-Zeichner
 Zebulon Baird Vance (1830–1894), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Vancé
 Vance Bluff, Felsenkliff in der Ross Dependency, Antarktika
 Vance Township
 Mount Vance, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika